Керлі — естонська англомовна співачка.
 Фред Керлі — американський легкоатлет
 Шон Керлі — британський хокеїст на траві
 30441 Керлі — астероїд